Solera, capa de formigó, que s'utilitza com a mediador entre el terreny natural i el sol o paviment

 Solera (vi), mètode d'assemblatge i de criança del vi practicada en particular a Espanya.